este cel mai frecvent nume de familie japonez.  Este adesea romanizat (în caracterele alfabetului latin) ca Sato, Satoh, Saato ori Satou. Este pronunțat ca "".

Sato se poate referi la următoarele,

Nume de familie

Istorice 

 Satō Sankichi (1857–1947), chirurg japonez;
 Satō Tetsutarō (1866–1942), amiral și teoretician militar japonez.
respectiv
 Akira Satō (fotograf) (1930–2002), fotograf japonez;
 Chiyako Sato (1897–1968), cântăreață de ryūkōka japoneză;
 Eisaku Satō (1901–1975), fost prim-ministru al Japoniei;
 Jackie Sato (1957–1999), luptător profesionist japonez;
 Kennosuke Sato (1891–1967), jurnalist japonez;
 Kōtoku Satō (1893–1959), comandant al Diviziei 31 în Operațiunea U-Go;
 Kōji Satō (1911–1955), fotograf japonez;
 Naotake Satō (1882–1971), diplomat și politician japonez;
 Nobusuke Kishi (1896–1987), născut Nobusuke Sato, fost prim-ministru al Japoniei;
 Tomiko Satō (1893–1994), soția comunistului chinez Guo Moruo;
 Tadashi Sato (1923–2005), artist american, originar din Hawai'i;
 Yukiko Okada (1967–1986), născut Kayo Sato, cântărț japonez.

Alte articole 

 Nume de familie japoneze
 Nume proprii japoneze

Referințe, note

Legături externe 

Nume de familie japoneze